Натуральне число 503
 503 рік до нашої ери
 503 рік нашої ери